Ел Репартидеро има више значења:

 Ел Репартидеро (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Репартидеро (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Репартидеро (Татавикапан де Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику